Oeltjen ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Oeltjen (1880–1968), deutscher Maler
 Elsa Oeltjen-Kasimir (1887–1944), deutsch-slowenische Künstlerin